Ізбиця — архітектурний елемент.

Топонім

Населені пункти та їхні частини

 Ізбиця — гміна в Красноставському повіті Люблінського воєводства
 Ізбиця — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Ізбиця — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Ізбиця — частина села Сади в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ізбиця — частина села Вереще-Мале в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ізбиця — осада в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства

Ізбиця — річка в Курській області, притока Сейму.

Примітки